Тлалок има више значења:

 Тлалок (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тлалок (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику